Vang Fang (1920–2009), kínai politikus
 Vang Fang (1967), kínai kosárlabdázónő
 Vang Fang (1977), kínai szinkronúszónő
 Vang Fang (1983), kínai paralimpikon atlétanő
 Vang Fang, kínai evezősnő